

Geografia 
 Gran Bretagna
 Ashby-de-la-Zouch – paese della contea del Leicestershire
 Ashby Magna – paese della contea del Leicestershire
 Ashby St Ledgers – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, contea del Northamptonshire
 Canons Ashby – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, contea del Northamptonshire
 Castle Ashby – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, contea del Northamptonshire
 Mears Ashby – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, contea del Northamptonshire

 Stati Uniti d'America
 Ashby – comune della contea di Middlesex in Massachusetts
 Ashby – città della contea di Grant in Minnesota
 Ashby – comunità non incorporata della contea di Grant in Nebraska
 Fort Ashby – comunità non incorporata della contea di Mineral in Virginia Occidentale

Persone 
 Hal Ashby (1929-1988) – montatore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Jeffrey Ashby – (1954) – astronauta statunitense
 Justyn Paris Ashby Warner (1987) – velocista canadese
 Linden Ashby, propr. Clarence Linden Garnett Ashby III (1960) – attore statunitense
 Thomas Ashby (1874-1931) – archeologo britannico
 William Ross Ashby (1903-1972) – psichiatra e [Cibernetica|cibernetico] britannico

Altro 
 Ashby - Una spia per amico (Ashby) – film del 2015 diretto da Tony McNamara
 Don Ashby Memorial Trophy − premio annuale nell'hockey su ghiaccio